iCal steht für:

 Kalender (Software), macOS-Programm von Apple
 iCalendar, Datenformat zum Austausch von Kalenderinhalten